Роман Ингваревич (ум. январь 1238) — один из сыновей умершего в 1235 году рязанского князя Ингваря Игоревича. Считается младшим братом Юрия рязанского и коломенским князем во время монгольского нашествия.

В Воскресенской летописи под 1217 годом при перечислении сыновей Ингваря стоит перед  Юрием и Олегом. В первоисточниках в качестве коломенского князя не упоминается. Например, Новгородская летпоись сообщает, что Юрий сел в осаду в Рязани, а Роман «стал биться с сними со своими людьми». Ассоциация Романа с Коломной происходит прежде всего из-за Коломенского сражения, где он вместе с владимирским войском встретил монголов. Войтович отождествляет его с упоминаемым «Повестью о разорении Рязани Батыем» Глебом Ингваревичем Коломенским

Роман и владимирский воевода Еремей Глебович сели в осаду в Коломне, также в сражении участвовал владимирский княжич Всеволод, которого отец послал на помощь рязанским князьям со всими людьми. В сражении погибли Роман и воевода Еремей, а также младший сын Чингисхана Кулькан. Всеволоду с остатками войск удалось вернуться во Владимир.

Монгольский придворный хронист Рашид ад-Дин из всех защитников Руси наибольшее внимание уделяет Роману и, возможно, приписывает будущему монгольскому хану Мунке участие в походе на север и в сражении под Коломной. 

Исследователи монгольского нашествия на Русь Храпачевский Р. П. и Каргалов В. В. ошибочно называют Романа Игоревичем (Роман Игоревич погиб на княжеском съезде в 1217 году).

Семья 
Отец: Ингварь Игоревич (ум. 1235) — рязанский князь (1217—1235).

Братья:
 Юрий (уб. 1237) — великий князь Рязанский - не верно. Великий князь Юрий Ингваревич (Ингоревич/ Игоревич) Рязанский был Роману Ингваревичу Коломенскому (погибшему в январе 1238 года в битве под Коломной) дядькой, а не братом. Возможно Роман был назван в честь другого своего дядьки - Романа Ингоревича/ Игоревича, погибшего в результате междоусобицы за Рязанский престол в селе Исады в 1217 году.
 Олег Красный (ум. 1258) — великий князь Рязанский.

Сестра:
 Евдокия — жена 1-го князя углицкого Владимира Константиновича.

Примечания 

Князья коломенские
Персоналии по алфавиту
Умершие в Коломне
Святославичи
Рюриковичи по алфавиту